MAGIC ID7003 — планшетный компьютер на платформе Android 2.3, выпущенный компанией MAGIC mobile.

Краткое описание 
Планшет MAGIC ID7003 реализован из чёрного пластика. Оптимальное управление планшетом реализовано в горизонтальной развертке, на что указывает множество специфических элементов, например расположение эмблемы компании-производителя строго параллельно дисплею, находящемуся в горизонтальном положении, в правом верхнем углу находится встроенная 2 МП камера с возможностью записи видео в формате 640×480 пикселей. На правой торцевой стороне размещен слот для карты памяти microSD до 16 гигабайт, разъём mini-USB и mini-HDMI. Другие функции: Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.0, 3G, GPRS, поддержка Java, объём встроенной памяти, доступной пользователю, 4 гигабайт, акселерометр, мультитач.

Возможности и характеристики

Ссылки 
 Характеристики на сайте TM MAGIC Mobile
 Характеристики на сайте Wortmann AG
 Обзор планшета MAGIC ID7003
 Обзор планшета от ITnews.com.ua
 Анонс на сайте Expert.com.ua
 Анонс от Ko.com.ua